Алексей Алексеевич Попов: Попов, Алексей Алексеевич (1841—1921) — протоиерей, член III Государственной думы.
 Попов, Алексей Алексеевич (1842—?) — русский педагог.